Northern Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northern Township (Illinois)
 Northern Township (Minnesota)

Siehe auch:
 North Township